"Cruel Summer" é uma canção gravada pela cantora e compositora norte-americana Taylor Swift para seu sétimo álbum de estúdio Lover (2019). Swift co-escreveu a música com Jack Antonoff e St. Vincent e co-produziu com Antonoff.

"Cruel Summer" recebeu elogios da crítica após o lançamento, com elogios à melodia infecciosa e à produção etérea, sendo frequentemente apontada como um destaque do álbum e uma das melhores músicas pop de Swift. Após o lançamento de Lover, "Cruel Summer" estreou e alcançou o número 29 na Billboard Hot 100, tornando-se uma das sete entradas dos quarenta primeiros do álbum. Chegou ao topo entre os dez primeiros em Cingapura e Suécia, alcançando o top 30 em várias outras tabelas oficiais em todo o mundo. Em suas listas de melhores músicas no final do ano, a Billboard e a Rolling Stone nomearam a música como uma das dez melhores músicas de 2019, com o último nomeando a música como a terceira melhor de sua carreira em 2020.

Créditos 
Créditos adaptados do Tidal.

 Taylor Swift - vocal, compositora, produtora
 Jack Antonoff - produtor, compositor, programador, engenheiro de gravação, bateria, teclados, vocoder
 St. Vincent - compositora, violão
 Michael Riddleberger - bateria
 John Hanes - engenheiro de mixagem
 Serban Ghenea - misturador
 Laura Sisk - engenheira de gravação
 John Rooney - engenheiro assistente de gravação
 Jon Sher - engenheiro assistente de gravação

Desempenho comercial 
Após o lançamento de Lover, "Cruel Summer" estreou e atingiu o pico entre os trinta e um dos vários charts oficiais do mundo. Nos Estados Unidos, "Cruel Summer" estreou e atingiu o número 29 na parada Billboard Hot 100, de 7 de setembro de 2019; é uma das sete faixas de Lover ao chegar ao top 40 do Hot 100. A música ficou no Hot 100 por duas semanas como faixa do álbum. A música estreou no número 8 em Singapura e número 10 na Suécia e alcançou o top 20 na Irlanda, Malásia e Nova Zelândia. Chegou ainda ao topo entre os 30 melhores na Austrália, Canadá e Reino Unido.

Desempenho nas tabelas musicas

Histórico de lançamento 

Canções compostas por Taylor Swift
Canções de 2019
Canções produzidas por Jack Antonoff
Canções em inglês